Miejscowości w USA:
 Stony Creek – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
 Stony Creek – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Sussex
Gminy w USA:
 Stony Creek (ang. Stony Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Stony Creek (ang. Stony Creek Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
 Stony Creek (ang. Stony Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Nash
 Stony Creek (ang. Stony Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams